Womersley peut désigner :

Toponyme 
 Womersley (Yorkshire), un village du Yorkshire du Nord en Angleterre

Personnes 

 Chris Womersley (né en 1968), un écrivain australien
 Herbert Womersley (1889–1962), un entomologiste et acarologue australien né en Grande Bretagne
 Hugh Bryan Spencer Womersley (1922-2011, Womersley), un phycologue australien, fils de Herbert Womersley
  (1907–1958), un mathématicien et scientifique britannique
 Nombre de Womersley, un nombre sans dimension utilisé en mécanique des fluides pour caractériser l'effet d'un écoulement pulsé avec les forces visqueuses
 John Spencer Womersley (1920-1985, J.S.Womersley), un botaniste, fils de Herbert Womersley
 Walter Womersley (1878-1961), un homme politique du Parti conservateur britannique